Adami, een plaats in de Italiaanse gemeente Decollatura
 Eddie Fenech Adami, een Maltees politicus, gewezen premier en president
 Giuseppe Adami, een Italiaans librettist
 Mirsa Adami, een uit Albanië afkomstige pianiste die in Nederland woont en werkt
 Valerio Adami, een Italiaans narratief-figuratief kunstschilder